Uteliggare kan åsyfta:

 Outlier, statistisk term.
 En person som är hemlös.